Intermeccanica steht für:

 Costruzione Automobili Intermeccanica, ehemaliger Automobilhersteller aus Italien (1959–1974)
 Automobili Intermeccanica, ehemaliger Automobilhersteller aus den USA (1976–1982)
 Intermeccanica International, Automobilhersteller aus Kanada (seit 1982)